Administradoras de Fondos de Pensiones puede referirse a:

 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de Argentina (AFJP);
 Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP);
 Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía de Colombia (AFP);
 Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú (AFP);
 Administradoras de Fondos para el Retiro de México (AFORES);